Lüders bzw. Lueders steht für:
 Lüders (Familienname) (Lueders), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Abtei Murbach und Lüders
 Lüders, Gemeinde im Département Haute-Saône, Frankreich, siehe Lure (Haute-Saône)
 Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
 Maschinenfabrik für Automobilbau Emil Lueders, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lüder
 Lüdders
 Lüdersen
 Lydersen
 Mount Luders, Berg im Enderbyland, Antarktika